Clement J. Zablocki – politico statunitense
 Franciszek Zabłocki – drammaturgo polacco
 Wojciech Zabłocki – schermidore polacco